Oil City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oil City (Louisiana)
Oil City (Pennsylvania)